Швейцарія брала участь у всіх літніх та зимових Олімпіадах. Країна бойкотувала Олімпіаду 1956, але змагання з кінного спорту відбулися в Стокгольмі раніше, ніж було оголошено бойкот. 

Швейцарія була господарем зимових Олімпійських ігор 1928 та 1948 років, а також повинна була приймати Олімпіаду 1940, яка була скасована. Місцем проведення цих Ігор був Санкт-Моріц.

Таблиці медалей

Медалі на літніх Іграх

Медалі на зимових іграх

Медалі в літніх видах спорту

Медалі в зимових видах спорту

Посилання 
 Швейцарія на сайті МОК   

Країни на Олімпійських іграх
Швейцарія на Олімпійських іграх